Пу́шкіно — село у Вилоцькій селищній громаді Берегівського району Закарпатської області України. Колишня назва — Уй Вербовець.

Історія 
Заснували село вихідці з верховинських сіл Волового, Синевира та Торуня у 1927—1928 роках (восени 1927 р. поставили першу колибу), а у 1932 р. влада виділила землю під школу та цвинтар.

У селі був пам'ятник О. Пушкіну, який знесли 26 квітня 2022 місцеві жителі. Також є шкільний музей поетові.

Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ до України у 2022, по Україні пройшла масова хвиля додаткової декомунізації та деколонізації. Разом із цією хвилею жителі вирішили перейменувати село, оскільки О. Пушкін є російським письменником.

Населення 
Згідно з переписом УРСР 1989 року чисельність наявного населення села становила 1291 особа, з яких 629 чоловіків та 662 жінки.

За переписом населення України 2001 року в селі мешкало 1409 осіб.

Мова 
Розподіл населення за рідною мовою за даними перепису 2001 року:

Примітки 

Села Закарпатської області
Населені пункти, названі на честь Олександра Пушкіна
Перейменовані населені пункти